Termenul „Masiv” se poate referi la:

MASÍV, -Ă, masivi, -e, adj., s.n. I. Adj. 1. Care se prezintă ca o masă unitară și compactă. ♦ (Despre obiecte) Care este format dintr-un material compact, fără goluri; plin; p.ext. greu. 2. (Despre ființe, construcții etc.) Mare, solid, voluminos, greu; p.ext. impunător, impresionant (prin dimensiuni). 3. Care este sau se produce în cantități mari, pe scară întinsă; amplu. II. S.n. 1. Unitate de relief formată dintr-un grup de munți sau de dealuri (reunite în jurul unui vârf); p.ext. munte. 2. Arboret în care coroanele arborilor se ating. ♦ Grupare de arbori, de arbuști sau de plante de același fel (făcută pentru a produce anumite efecte decorative). 3. P.anal. Bloc de beton sau de zidărie de dimensiuni mari, de care se leagă sau care susține o construcție. ♦ Masă mare de material solid; grămadă mare; morman. ♦ Partea cea mai compactă, cea mai mare, cea mai importantă dintr-un întreg. – Din fr. massif, germ. Massiv.
Munții Pădurea Craiului, Masiv muntos, Munții Apuseni, Carpații Occidentali de lângă Depresiunea Beiușului, România
Alpii Allgäu, Masiv central din Germania
Ciobănesc românesc mioritic, este un câine musculos și masiv
Biserica de lemn din Sârbi Susani, este construită din lemn masiv cioplit
Pe Frontul de vest (primul război mondial), într-o perioadă, germanii au adus întăriri masive și francezii au fost loviți de focul de baraj al artileriei inamice
Calul troian referă la un obiect masiv, de forma unui cal imens construit din lemn

Exemple de masive
 Masivul Ceahlău
 Durmitor

Note 

Munți